Rafael Osuna ha battuto in finale Frank Froehling 7–5 6–4 6–2.

Teste di serie
 Chuck McKinley (semifinali)
 Roy Emerson (quarto turno)
 Dennis Ralston (quarti di finale)
 Rafael Osuna (campione)
 Ken Fletcher (terzo turno)
 Bobby Wilson (quarti di finale)
 Eugene Scott (terzo turno)
 Hamilton Richardson (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni
Risultati U.S. National Championships 1963 tennisarchives.com

U.S. National Championships 1963